Koloniální architektura nebo koloniální styl je architektonický styl mateřské země, který byl začleněn do budov osad v koloniích. Kolonisté často stavěli osady, které syntetizovaly architekturu zemí původu s konstrukčními charakteristikami nových zemí, čímž vznikaly hybridní návrhy a stavby.

Mnoho dochovaných staveb koloniální architektury je na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

Nejčastějšími příklady koloniální architektury jsou budovy připomínající anglickou a francouzskou nadvládu na severoamerickém kontinentě a v Africe, holandské budovy v Indonésii a Jižní Africe, portugalské v Brazílii a španělské ve zbytku Latinské Ameriky. Kolonizátoři někdy udržovali tradiční styly své původní vlasti nezměněné; častěji však asimilovali prvky typické pro novou zemi nebo dokonce pro třetí země (například v případě jihoafrického stylu nazývaného Cape Dutch). Proto koloniální budovy obsahují často zvláštní prvky vytvářející originální řešení úzce spojená s místní sociální a geografickou situací.

Španělské nebo portugalské budovy v Karibiku, Střední a Jižní Americe mají jen málo znaků původní domorodé architektury. Byly postaveny v 16. a 17. století, často v čistě barokním nebo stroze renesančním stylu, se stopami stylu mudejarského. V 18. století se zejména v Mexiku rozšířil churriguerismus (druh hispánského rokoka).

V Severní Americe vznikaly koloniální stavby od 17. do poloviny 19. století. Stavěny byly v soudobém evropském stylu, reprezentativní stavby užívaly především klasicistní prvky, časté jsou i na budovách bohatých majitelů plantáží a obchodníků. Formy a materiály se mohou lišit v závislosti na zemi původu osadníků v důsledku dostupnosti surovin a také klimatu. Běžné je použití místních materiálů, jako je dřevo namísto mramoru pro sloupy a pilíře. Vstupní části často kopírují antickou vstupní halu, nechybí portikus nebo atika stejně jako jako u některých anglických venkovských sídel. V bývalých francouzských koloniích tropické Ameriky se koloniální architektura přizpůsobila klimatu užitím galerií a žaluzií. Okna se mohou vzhledem k klimatickým rozdílům ve všech typech koloniální architektury značně lišit.

Nejznámějšími příklady koloniální architektury v USA jsou Mount Vernon a Bílý dům. Příkladem pozdější britské koloniální novogotiky může být nádraží čhatrapatiho Šivádžího v Bombaji.

Odkazy

Reference

Související články 
 Koloniální architektura v Severní Americe
 Kolonizace Afriky
 Kolonizace Jižní Ameriky
 Kolonizace Severní Ameriky

Externí odkazy 
 

Architektonické styly
Kolonialismus